Spiritus (latin: "åndedræt") kan have flere betydninger
 Ånd – spiritus på latin
 Alkohol (stofklasse) – en stofklasse (funktionel gruppe) indenfor kemi.
 Alkohol – en anden betegnelse for ætanol, især i forbindelse med drikkevarer
 Spiritus (spirituosa) – drikkevarer med et højt indhold af ætanol af biologisk (gærret) oprindelse

Se også
 Ammoniakvand – en opløsning af ammoniak i vand, kaldes også salmiakspiritus
 Helligånden – spiritus sanctus
 Spiritus vini – vinånd, finsprit